Podgorac je lahko:
 Podgorac, Boljevac (Srbija)
 Podgorac, Ražanj (Srbija)